Une famille de musiciens et compositeurs néerlandais :
 , (1812 - 1890), père de Marius Adrianus, Ludwig et Henri.
 , (1840 - 1911), père de Marius Adrianus et Jan.
 , (1847 - 1917), père de Johann Sebastian.
 , (1850 - 1905).
 Jan Willem Frans Brandts Buys, (1868 - 1933).
 , (1879 - 1939), ethnomusicologue.
 , (1874 - 1944), père de Hans et Loek.
 Johann Sebastian Brandts Buys dit , (1905 - 1959), compositeur, chef d'orchestre.
 , (1908 - 1983), architecte.

Références